El término Rapto hace referencia a varios artículos en la Wikipedia.

Bellas Artes	
 Rapto de Proserpina (Bernini). Escultura.
 Rapto de las hijas de Leucipo. Cuadro del pintor flamenco Pedro Pablo Rubens.
 Rapto de las sabinas (pintura) de Jacques-Louis David.

Cultura popular 
 Rapto-Rap. Episodio perteneciente a la decimosexta temporada de la serie animada Los Simpson
 Rapto tremendo. Historieta del dibujante de cómics español Francisco Ibáñez.
 Rapto, segundo single de Fuerza Natural por el cantante argentino Gustavo Cerati.

Derecho
 Rapto (delito)

Mitología griega 
 Rapto de Europa
 Rapto de Helena

Mitología romana 
 Rapto de las sabinas

Religión 
 Rapto. Interpretación de la escatología cristiana que postula que los cristianos serán reunidos en el aire para conocer a Cristo.